GFA League First Division (2010) była 41. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Gambii. Tytułu nie obroniła drużyna Armed Forces Bandżul. Nowym mistrzem Gambii został zespół Gambia Ports Authority.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 GFA League First Division

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gambii
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce